

Informatica 
 Notion – software per la notazione musicale
 Notion – software per prendere appunti

Musica 
 Notion – singolo dei Kings of Leon del 2009
 Notion – EP di Tash Sultana del 2016
 Notion – singolo di Tash Sultana del 2016